4 dimensioni
 Cinema 4D  – tecnologia cinematografica
 4th Dimension  – database relazionale prodotto e manutenuto dalla società francese 4D SAS
 Maxon Cinema 4D  – software per la modellazione 3D e l'animazione
 4-D  – personaggio DC Comics, membro degli International Ultramarine Corps